Aiguillon kan syfta på:

 1918 Aiguillon − en asteroid i huvudbältet

Frankrike 

 Aiguillon (vattendrag), departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Aiguillon, ort och kommun, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,